

Astronomia
 404 Arsinoë – asteroide della fascia principale

Geografia
 Arsinoe – antico porto romano, corrispondente all'attuale Suez
 Arsinoe – antica polis dell'Etolia
 Arsinoe – antico nome di Crocodilopoli, in Egitto
 Arsinoe – antico nome di Famagosta, a Cipro
 Arsinoe – antico nome di Patara, in Licia
 Arsinoe – città della Cilicia (o della Panfilia)
 Arsinoe – città nel nordovest di Cipro costruita vicino alle rovine di Marion
 Arsinoe – città della Cirenaica

Mitologia 
 Arsinoe – personaggio della mitologia greca e figlia di Minia e di Eurianassa
 Arsinoe – personaggio della mitologia greca e figlia di Fegeo che fece uccidere Alcmeone. Fu venduta come schiava
 Arsinoe – personaggio della mitologia greca e madre di Asclepio avuto con Apollo (secondo Esiodo)
 Arsinoe – personaggio della mitologia greca trasformata in sasso da Afrodite dopo che Archefonte si uccise
 Arsinoe – personaggio della mitologia greca ed una delle Nisee, nutrice di Dioniso infante sul Monte Nisa
 Arsinoe (o Laodamia o Gilissa) – personaggio della mitologia greca e nutrice di Oreste. Lasciò uccidere il proprio figlio al posto del piccolo Oreste sostituendolo nel luogo dove dormiva

Onomastica
 Arsinoe – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi storici
 Arsinoe di Macedonia – madre di Tolomeo I
 Arsinoe I – regina d'Egitto (305-247 a.C.) 
 Arsinoe II – regina di Tracia, di Macedonia e d'Egitto (316-268 a.C. circa)
 Arsinoe III – regina d'Egitto (morta nel 204 a.C.)
 Arsinoe IV – regina d'Egitto (morta nel 41 a.C.)

Note